Dit is de wereldranglijst van april 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 april 2000.

Mannen 04